Де́душкин — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Дедушкин, Александр Валерьевич (род. 1981) — российский профессиональный баскетболист, мастер спорта.
 Дедушкин, Владимир Петрович (род. 1953) — российский дипломат.
 Дедушкин, Николай Степанович (1915—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Дедушкин, Пётр Семёнович (1915—1995) — советский дипломат.

Топоним 
 Дедушкин — посёлок, Харабалинский район, Астраханская область

См. также 
 Дедушкин мёд — мультипликационный фильм режиссёра Владимира Лещёва